Сан-Сальвадор ( — святий Спаситель):

 Сан-Сальвадор — столиця держави Сальвадор
 Сан-Сальвадор (Вальядолід) — муніципалітет в Іспанії
 Сан-Сальвадор (вулкан) — вулкан в Сальвадорі
 Сан-Сальвадор (департамент) — департамент в Сальвадорі
 Сан-Сальвадор (Багамські острови) — острів та район Багамських островів, перший з американських островів, відкритих Колумбом
 Сан-Сальвадор (острів, Галапагос), або Сантьяго — вулканічний острів в складі Галапагоських островів
 Сан-Сальвадор (притока Лоа) — річка на півночі Чилі в області Антофагаста
 Сан-Сальвадор (притока Уругваю) — річка в Уругваї
 Сан-Сальвадор (футбольний клуб) — футбольний клуб з Сан-Сальвадору

Див. також 
 Сан-Сальвадор-Атенко — місто та муніципалітет в Мексиці
 Сан-Сальвадор-де-Гвардіола — муніципалітет в Іспанії, входить у провінцію Барселона
 Сан-Сальвадор-де-Жужуй — місто на північному заході Аргентини, столиця провінції Жужуй
 Сан-Сальвадор-ду-Конго — колишня назва ангольського міста Мбанза-Конго
 Сан-Салвадор (значення)

Посилання